

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Konarskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Konarskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski